Canadian Direct Insurance BC Men’s Provincials 2011, turniej wyłaniający mistrzów Kolumbii Brytyjskiej w curlingu. Odbył się między 7 a 13 lutego 2011 w Vernon, na lodowisku Vernon Curling Club.

Zwycięzca reprezentował prowincję w London na Tim Hortons Brier 2011. Tytułu mistrzowskiego z 2010 bronił Jeff Richard. Nowym mistrzem Kolumbii Brytyjskiej został Jim Cotter pokonując w finale Neila Dangerfielda.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
13 lutego 2011; 15:00

Półfinał 
12 lutego 2011; 19:30

1-2 
11 lutego 2011; 19:00

3-4 
12 lutego 2011; 12:00

Tie-breaker 
11 lutego 2011; 14:30

11 lutego 2011; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
7 lutego 2011; 12:00

Sesja 2. 
7 lutego 2011; 19:00

Sesja 3. 
8 lutego 2011; 12:00

Sesja 4. 
8 lutego 2011; 19:00

Sesja 5. 
9 lutego 2011; 12:00

Sesja 6. 
9 lutego 2011; 19:00

Sesja 7. 
10 lutego 2011; 12:00

Sesja 8. 
10 lutego 2011; 19:00

Sesja 9. 
11 lutego 2011; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalny serwis zawodów na playdowns.com

2011 w curlingu
2011